El término Shockwave puede hacer referencia a:
 Adobe Shockwave, un complemento para navegadores web;
 Shockwave, personaje del cómic The Boys;
 Shockwave (Transformers), un personaje de cómic.
 Shockwave (cómic), un personaje de cómic de Marvel Comics.